Bassäk var en svensk militär beteckning på förband som skyddar temporära baser för flygplan och båtar under benämningarna:
 Flygbassäkerhetstjänst.
 Säkerhetskompani Sjö.